Horvátország
Krapanj falu Šibenik községben, Šibenik-Knin megyében
Krapanj sziget az Adriai-tengerben Közép-Dalmáciában